Der von der informedia-Stiftung initiierte und gestiftete Wolfram-Engels-Preis – Mensch und Markt wird verliehen von der Stiftung Marktwirtschaft zusammen mit dem Kronberger Kreis an Personen aus dem unternehmerischen, wissenschaftlichen und politischen Bereich für Beiträge zur Weiterentwicklung der freiheitlichen Gesellschaftsordnung und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro verbunden. Initiiert wurde der Preis im Jahr 1998 vom Verleger Klaus Kunkel im Sinne der Vision des Ökonomen und Publizisten Wolfram Engels von „einer Gesellschaft, deren Mitglieder sich in innerer und äußerer Freiheit ihrer Verantwortung für ihr eigenes Leben, für die Gemeinschaft und für die nachfolgenden Generationen bewußt sind.“

Preisträger 
 1998: Rüdiger Soltwedel, Hochschullehrer und Publizist, Institut für Weltwirtschaft sowie Gunnar Uldall, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
 1999: Peer Ederer und Phillip Schuller, Autoren des Sachbuches Geschäftsbericht Deutschland AG
 2001: Mario Monti, EU-Kommissar
 2003: Tommy G. Thompson, Gesundheitsminister der USA
 2007: Notker Wolf, Abtprimas des Benediktinerordens
 2014: Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank
 2016: Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister
 2020: Carsten Linnemann, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT)

Weblinks 
 Wolfram-Engels-Preis auf der Internetseite der Stiftung Marktwirtschaft
 Publikation: 25 Jahre Stiftung Marktwirtschaft und Kronberger Kreis / Wolfram-Engels-Preis, Berlin 2007, ISBN 3-89015-105-1 (PDF-Datei; 6,17 MB)

Einzelnachweise 

Auszeichnung (Politik, Deutschland)
Erstverleihung 1998